Eliasz (nor. Elias, 2005-2009) – norweski serial animowany będący ekranizacją serii książek Alfa Knutsena i Sigurda Slåttebrekka o łodzi ratunkowej imieniem Eliasz. Polska premiera serialu na DVD odbyła się 17 października 2007 roku. Jego dystrybutorem na terenie polskim jest Monolith.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach łodzi ratunkowej Eliaszu, który podróżując po morzu, pomaga dzieciom.

Wersja oryginalna 
 Joakim Gunby jako Eliasz
 Fredrik Knutsen
 Esben Selvig
 Yngve E. Marcussen
 John S. Kristensen
 Dennis Storhøi
 Iren Reppen
 Marit Andreassen

Wersja polska 
Udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie Epelpol Entertainment – Tomasz Niezgoda
Wystąpili:
 Joanna Jabłczyńska
 Joanna Pach
 Olga Szomańska-Radwan
 Jarosław Boberek
 Zbigniew Suszyński
 Jan Radwan
 Daniel Wojsa
i inni

Spis odcinków

Nagrody i nominacje 
 Międzynarodowa Emmy 2006
 nominacja: najlepszy program dla dzieci i młodzieży

Linki zewnętrzne 
 

Norweskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005